Synagoga Leszczyńska przy ulicy Szajnochy 7
 Synagoga Leszczyńska przy ulicy Karola 30
 Synagoga Leszczyńska przy ulicy Ruskiej 20